Ха́рлинг:
 Хёрлинг, или харлинг — ирландский вид спорта.
 Харлинг (община) — община в Норфолке (Англия).

Фамилия 
 Харлинг, Гуннар (1920—2010) — ботаник.
 Харлинг, Роберт (род. 1951) — сценарист и режиссёр.
 Харлинг, Фрэнк (1887—1958) — композитор, автор музыки к кинофильмам.